La capitale svedese è servita da diversi aeroporti
 Aeroporto di Stoccolma-Arlanda – principale aeroporto di Stoccolma e della Svezia sito nel comune di Sigtuna, a 42 km dalla capitale
 Aeroporto di Stoccolma-Skavsta – sito nel comune di Nyköping, a 100 km a sud di Stoccolma
 Aeroporto di Stoccolma-Bromma – sito nel quartiere cittadino di Bromma, a 7,6 km a nord-ovest dal centro di Stoccolma
 Aeroporto di Stoccolma-Västerås – sito nella città di Västerås, a circa 108 km da Stoccolma